Touchwood Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Touchwood Lake, Manitoba, sjö, 
 Touchwood Lake, Alberta, sjö,